U 16 puede referirse a alguno de los siguientes submarinos alemanes:

 SM U 16, el primer submarino del Tipo U 16 botado en 1911 y que sirvió durante la Primera Guerra Mundial hasta que se hundió en un accidente el 8 de febrero de 1919, en rumbo hacia su rendición.
 Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania tuvo en activo otros dos submarinos con nombres similares:
 SM UB 16, un submarino alemán del Tipo UB I botado en 1915 y hundido el 10 de mayo de 1918.
 SM UC 16, un submarino alemán de Tipo UC II botado en 1916 y perdido en octubre de 1917.

 U 16 (1936), un submarino alemán del Tipo IIB que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial y fue hundido el 25 de octubre de 1939.

 U 16 (S195), un submarino del Tipo 206 de la Bundesmarine que fue botado en 1973 y que permanece en servicio activo.